Сморгонский — фамилия. Известные носители:

 Сморгонский, Анатолий Валерьевич (род. 1979) — российский руководитель высшего звена.
 Сморгонский, Леонид Михайлович (1901—1952) — советский учёный-химик.